Брустури има више значења:

 Брустури (Финиш), насеље у округу Бихор у Румунији
 Брустури (Брустури), насеље у округу Бихор у Румунији
 Брустури (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Брустури (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Брустури (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији